Jacek Woźniak (ur. 1980) – polski muzyk
 Jacek Woźniak (ur. 1954) – polski rysownik i malarz
 Jacek Woźniak (ur. 1969) – polski żużlowiec i trener sportu żużlowego